Osoby o tym nazwisku:
 Lucjan Szulkin – polski dyplomata
 Michał Szulkin – polski historyk, brat Pawła
 Paweł Szulkin – polski fizyk, ojciec Piotra
 Piotr Szulkin – polski reżyser